Tangará da Serra (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Tangará da Serra (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso